Dorfkirche Wilmersdorf steht für:
 Dorfkirche Wilmersdorf (Angermünde), in Wilmersdorf, einem Ortsteil der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark im Land Brandenburg
 Dorfkirche Wilmersdorf (Berlin), eine ehemalige Kirche im Ortsteil Wilmersdorf der Stadt Berlin
 Dorfkirche Wilmersdorf (Briesen (Mark)), in Wilmersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree im Land Brandenburg
 Dorfkirche Wilmersdorf (Pritzwalk), in Wilmersdorf, einem Ortsteil der Stadt Pritzwalk im Landkreis Prignitz im Land Brandenburg

Siehe auch:
 Dorfkirche Willmersdorf